Mall of Split je trgovački centar na predjelu Dragovodama na Mejašima u gradu Splitu na adresi Ulica Josipa Jovića 93. Lokacija na križanju ulice Domovinskog rata, ulice Zbora Narodne Garde i Vukovarske ulice - triju glavnih gradskih prometnica, pruža mu visoku vidljivost te jednostavan pristup osobnim prijevoznim sredstvima, sredstvima javnog prijevoza, ali i pješice.

Povijest  
Otvoren je 2016. godine.

Lokacija  
Do centra Mall of Split možete doći javnim gradskim prijevozom sa sedam autobusnih linija: 1, 5, 6, 10, 16, 18, 22.

Izvori

Vanjske poveznice  
 

Službena stranica 

Trgovački centri u Splitsko-dalmatinskoj županiji